Алексе́й Кузнецо́в:
 
 
 Кузнецов, Алексей Борисович (род. 1971) — первый заместитель директора ФРП.
 Кузнецов, Алексей Валерьевич (род. 1968) — российский историк, педагог.
 Кузнецов, Алексей Викторович (род. 1962) — министр финансов Московской области.
 Кузнецов, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский экономист и экономико-географ.
 Кузнецов, Алексей Глебович (род. 1941) — актёр, режиссёр и театральный педагог.
 
 
 
 Кузнецов, Алексей Леонидович (род. 1974) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Кузнецов, Алексей Матвеевич (род. ?) — советский учёный в области производства цемента.
 
 
 Кузнецов, Алексей Петрович (1916—1993) — советский художник.
 Кузнецов, Алексей Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист, тренер.
 Кузнецов, Алексей Федотович (1877 — после 1914) — депутат Государственной думы Российской империи, преступник.
 Кузнецов, Алексей Фёдорович (1928—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Алексей Яковлевич (1910—1969) — Герой Социалистического Труда.